

Биография 
Родился 18 августа 1957 г. в селе Ахлатян, Сисианского района Армянской ССР. В 1972 г. окончил местную 8 летнюю школу. Учебу продолжил в средней  школе No 2 г. Сисиан, которую окончил с отличием в 1974 г. В том же году поступил в Тбилисское высшее артиллерийское командное училище, где учился 4 года. По окончании , в 1978 г. получил первое офиицерское звание и по  распределению был направлен  в КСАВО.  Прослужил в разных военных округах. Прошел  все инстанции от командира артиллерийского взвода до командира воздушно-десантной бригады. Дослужился до звании полковника. В период выполнения интернационального долга в республике Афганистан четирижды был ранен. Имеет три контузии. Награжден различными  боевыми наградами, в члисле которых "Орден Красной звезды", Медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "Маршал Баграмян" и многими юбилейными медалями. Гвардеец. Совершил  148 прыжков с парашютом. В настоящее время на заслуженном отдыхе, однако ведет активную общественную и военно-политическую работу. Занимается подготовкой молодежи к армии, а так же и благоустройством жизни и быта  ветеранов ВОВ и других боевых действий  своего района. Почетный президент кик-боксинга, карате и др.единоборств Сюникского региона РА. Избран председателем Сосета Ветеранов Сисианского района. Является кандидатом психологических наук. Владеет 9 языками. Мастер спорта по дзюдо, КМС по биатлону.

Награды 

 "Орден Красной звезды"
 Медаль "За отвагу"
 Медаль "За боевые заслуги"
 Медаль "Маршал Баграмян"

Изображения